Даллас Маккорд «Мак» Рейнольдс (Мак Рейнольдс, ; ,  — ) — американский писатель-фантаст. Автор около 50 романов и сборников рассказов.

Биография 
Мак Рейнольдс родился 11 ноября 1917 года в Коркоране, Калифорния. Сын Верна Рейнольдса, бывшего на президентских выборах кандидатом Социалистической трудовой партии Америки на пост вице-президента (1924) и президента (1928, 1932) США. Сам Даллас вступил в СПТ в 1935 году; социалистическая и утопическая тематика наложили отпечаток на его будущее творчество.

В молодости работал в судостроительном бизнесе и газете. Во время Второй мировой войны служил в морской пехоте. После войны Рейнольдс становится профессиональным писателем в жанре детектива, а сентябре 1947 года женится на Хелен Дженетт Уолей. Спустя два года они переезжают в Таос, Нью-Мексико, где Фредерик Браун убеждает Мака пробовать свои силы в жанре научной фантастики.

Мак Рейнольдс — первый автор, написавший роман по мотивам оригинального сериала «Звёздный путь».

Библиография

Романы 
 The Case of the Little Green Men, 1951
 Mercenary From Tomorrow, 1962 (первая книга серии «Joe Mauser»)
 The Earth War, 1963 (вторая книга серии «Joe Mauser»)
 Sweet Dreams, Sweet Princes; also known as Time Gladiator, 1964 (третья книга серии «Joe Mauser»)
 Space Pioneer, 1965
 Planetary Agent X, 1965 (первая книга серии «United Planets»)
 Dawnman Planet, 1966 (вторая книга серии «United Planets»)
 Of Godlike Power, 1966
 The Rival Rigelians and Planetary Agent X, 1967 (третья книга серии «United Planets»)
 After Some Tomorrow, 1967
 Earth Unaware, 1968
 Code Duello, 1968 (четвёртая книга серии «United Planets»)
 The Cosmic Eye, 1969
 Computer War, 1969
 The Space Barbarians, 1969
 The Five Way Secret Agent, 1969
 Computer World, 1970
 Once Departed, 1970
 Black Man’s Burden, 1972 (первая книга серии «North Africa»)
 Border, Breed, Nor Birth, 1972 (вторая книга серии «North Africa»)
 Looking Backward from the Year 2000, 1973 (первая книга серии «Julian West»)
 Depression or Bust and Dawnman Planet, 1974 (Parts were published previously titled "Depression. . .or Bust, «Expediter», and «Fad» in Analog magazine and titled «The Expert» in The Magazine of Fantasy and Science Fiction.)('Dawnman Planet' is a reprint of the second «United Planets — Section G» book)
 Commune 2000 A.D., 1974 (первая книга серии «Bat Hardin»)
 The Towers of Utopia, 1975 (вторая книга серии «Bat Hardin»)
 Satellite City, 1975
 Amazon Planet, 1975 (пятая книга серии «United Planets»)
 The Cosmic Eye, 1975
 Towers of Utopia, 1975
 Ability Quotient, 1975
 Tomorrow Might Be Different, 1975
 Day After Tomorrow, 1976 (originally in Analog titled: «Status Quo»)
 Section G: United Planets, 1976 (шестая книга серии «United Planets»)
 Rolltown, 1976 (третья книга серии «Bat Hardin»)
 Galactic Medal of Honor, 1976
 After Utopia, 1977
 Perchance to Dream, 1977
 Space Visitor, 1977
 Police Patrol: 2000 A.D., 1977
 Equality in the Year 2000, 1977 (вторая книга серии «Julian West»)
 Trample an Empire Down, 1978
 The Best Ye Breed, 1978 (третья книга серии «North Africa»)
 Brain World, 1978 (седьмая книга серии «United Planets»)
 The Fracas Factor, 1978 (четвёртая книга серии «Joe Mauser»)
 Earth Unaware, 1979
 Lagrange Five, 1979 (первая книга серии «L-5 Community»)
 The Lagrangists, 1983 (вторая книга серии «L-5 Community»)
 Chaos in Lagrangia, 1984 (третья книга серии «L-5 Community»)
 Eternity (1984) (с Дином Ингом)
 Home, Sweet Home 2010 A. D., 1984 (с Дином Ингом)
 The Other Time, 1984 (с Дином Ингом)
 Space Search, 1984
 Trojan Orbit, 1985 (с Дином Ингом)
 Deathwish World, 1986 (с Дином Ингом)

Авторские сборники 
 The Best of Mack Reynolds, 1976
 Compounded Interests, 1983

Серии 
 Star Trek — Mission to Horatius, 1968

Редактированные антологии 
 Science Fiction Carnival, 1953 (с Фредериком Брауном)

Антологии с участием Мака Рейнольдса 
 New Worlds for Old, 1953
 Science Fiction Carnival, 1953
 Fifty Short Science Fiction Tales, 1963
 Venture Science Fiction 9, 1964
 The Unfriendly Future, 1965
 The Weird Ones, 1965
 The Magazine of Fantasy and Science Fiction 190, 1967
 The Playboy Book of Horror and the Supernatural, 1967
 Science Fiction Horizons No. 1, 1968
 The War Book, 1969
 14 Great Tales of ESP, 1969
 The Year’s Best Science Fiction 2, 1969
 The John W Campbell Memorial Anthology, 1973
 Nova 3, 1973
 Science Fiction of the Fifties, 1979
 100 Great Fantasy Short Short Stories, 1984
 Mercenaries of Tomorrow, 1985
 Terrorists of Tomorrow, 1985
 Supernatural Sleuths, 1996
 Time Machines: The Best Time Travel Stories Ever Written, 1997
 Future War, 1999

Короткие рассказы 
 The Martians and the Coys, 1948
 Isolationist, 1950 (reprinted in Fantastic, Oct. 1969)
 The Devil Finds Work, 1950
 Long Beer, Short Horn, Fantastic adventures (Nov. 1950)
 Six-Legged Svengali (с Фредериком Брауном), Worlds Beyond (Dec. 1950)
 Dark Interlude, (с Фредериком Брауном), Galaxy (Jan. 1951)
 The Joke Cartoonist, 1951 (с Фредериком Брауном) aka Garrigan’s BEMs
 The Business, as Usual, 1952
 Me and Flapjack and the Martians, 1952 (с Фредериком Брауном)
 Your Soul Comes C.O.D., 1952
 No Return from Elba, Fantastic (Sept. 1953)
 The Adventure of the Ball of Nostradamus (с Августом Дерлетом), Magazine of Fantasy and Science Fiction (June 1955)
 Burnt Toast, 1955
 Compounded Interest, Magazine of Fantasy and Science Fiction (Aug. 1956)
 Snafu on the New Taos, 1957
 Obedience Guaranteed, Space Science Fiction Magazine (Spring 1957)
 Unborn Tomorrow, Astounding (June 1959)
 The Hunted Ones, Science Fiction Stories (Nov. 1959)
 I’m a Stranger Here Myself, 1960
 Russkies Go Home!, 1960
 Summit, Astounding (Feb. 1960)
 Revolution, Astounding (May 1960)
 Adaptation (short novel), Astounding (Aug. 1960)
 Combat, Analog (Oct. 1960)
 Gun for hire, Analog (Dec. 1960)
 Freedom, Analog (Feb. 1961)
 Ultima Thule (short novel), Analog (Mar. 1961)
 Farmer, Galaxy (June 1961)
 Status Quo (short novel), Analog (Aug. 1961) — Hugo (nominee)
 Black Man’s Burden (two part serial), Analog (Dec. 1961-Jan. 1962)
 Earthlings Go Home, 1962
 Mercenary, 1962
 Good Indian, Analog (Sept. 1962)
 Subversive, Analog (Dec. 1962)
 Frigid Fracas (two part serial), Analog (Mar.-Apr. 1963)
 Expediter, Analog (May 1963)
 Spaceman on a Spree, Worlds of Tomorrow (June 1963)
 Pacifist, 1963 — appeared in the anthology The War Book (под редакцией Джемса Сейллиса, 1969).
 Genus traitor, Analog (Aug. 1964)
 Sweet Dreams, Sweet Prince (three part serial), Analog (Nov. 1965-Jan. 1965)
 Fad, Analog (Apr. 1965)
 The Adventure of the Extraterrestrial, Analog (July 1965) — Nebula (nominee)
 Of Godlike Powers (two part serial), Worlds of Tomorrow (July-Aug. 1965)
 Space pioneer (three part serial), Analog (Sept.-Nov. 1965)
 A Leader for Yesterday, If (Oct. 1965) — Nebula (nominee)
 Last of a Noble Breed, Worlds of Tomorrow (Nov. 1965)
 Time of War, If, (Nov. 1965)
 The Switcheroo Revisited, Analog (Feb. 1966)
 Your Soul Comes C.O.D., Fantastic (Mar. 1966)
 Survivor, Analog (July 1966)
 Arena, If (Sept. 1966)
 Amazon Planet (three part serial), Analog (Dec. 1966-Feb. 1967)
 Relic, Magazine of Fantasy and Science Fiction (Mar. 1967)
 The Enemy Within, Analog (Apr. 1967)
 The Throwaway Age, Worlds of Tomorrow (May 1967)
 Computer War (two part serial), Analog (June-July 1967)
 Depression or Bust, Analog (Aug. 1967)
 Фиеста отважных / Fiesta Brava (short novel), Analog (Sept. 1967)
 Coup, Analog (Nov. 1967)
 Psi Assassin, Analog (Dec. 1967)
 Преступление в Утопии / Criminal in Utopia, 1968
 Extortion, Inc., Analog (Feb. 1969)
 The Five Way Secret Agent (two part serial), Analog (Apr.-May 1969)
 Black Sheep Astray, 1973
 The Cold War…Continued, 1973
 Hell’s Fire, 1980 (с Гари Дженнингсом)
 Golden Rule, Analog (Mar. 1980)
 What the Vintners Buy, Analog (Sept. 1980)
 The Union Forever, Analog (Dec. 1980)

Примечания

Ссылки 
 

Писатели-фантасты США
Звёздный путь: Новелизация
Эсперантисты США
Социалисты США